Хмельовський — прізвище.

 Хмельовський Альберт (1845—1916) — польський святий, засновник ордену Альбертинців.
 Хмельовський Орест Михайлович (*1948) — український художник, філософ, семіотик, дизайнер, письменник, педагог, географ.
 Хмельовський Петро — польський літератор.
 Хмельовський Прокіп (1600/1603—1664) — церковний діяч, унійний єпископ Перемишльський, Самбірський і Сяноцький.
 Хмельовський Францішек (1908—1970) — польський футболіст та тренер, захисник.

Див. також 
 Хмільовський

Українські прізвища
Польські прізвища